Эде Затурецкий (; ,  — , , штат Индиана) — венгерский скрипач и  польского происхождения.

Учился в Кошице, затем в Пражской консерватории у Ярослава Коциана, в 1918 году поступил в будапештскую Национальную академию музыки, где его учителем был Енё Хубаи. Начал вести концертную деятельность с 1922 года, выступая неоднократно в ансамблях с Б. Бартоком и с Э. Дохнаньи. C 1929 года преподавал там же, в 1943—1956 годах был ректором Академии; среди его многочисленных учеников Ванда Вилкомирская, Денеш Ковач, Антон Контра, Михай Сюч. После подавления Венгерской революции 1956 года эмигрировал в США, преподавал в Индианском университете. Затурецкий также гастролировал за рубежом, в частности один из первых дал гастроли в Африке.

Примечания 

Скрипачи Венгрии
Скрипачи США
Академические музыканты Венгрии
Иммигрировавшие в США из Венгрии